Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w World Grand Prix 2013.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2012-13.

Legenda:
Nr - numer zawodniczkiA - atakującaL - liberoP - przyjmującaR - rozgrywającaŚ - środkowaK - kapitan drużyny

Algieria 
Trener: Aimad Eddine Saidani
Asystent:  Cándida Rosa Jiménez Amaro

Argentyna 
Trener: Guillermo Orduna
Asystent: Juan Manuel Serramarela

Brazylia 
Trener: Zé Roberto
Asystent: Paulo Barros Jr.

Bułgaria 
Trener:  Marcello Abbondanza
Asystent: Dimo Tonew

Chiny 
Trener: Lang Ping
Asystent: Lai Yawen

Czechy 
Trener:  Carlo Parisi
Asystent: Lucie Václavíková
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:92%; line-height:1.25em;" width=100%
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=5%| Nr
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=35%| Zawodniczka
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=20%| Data urodzenia
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=10%| Wzrost
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=35%| Klub
| bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=5%| Pozycja
|-
| align="center"| 1
|  Andrea Kossanyiová
| align="center"| 06.08.1993
| align="center"| 185
|  VK Modřanská Prostějov
| align="center"| P
|-
| align="center"| 2
|  Eva Hodanová
| align="center"| 18.12.1993
| align="center"| 189
|  PVK Olymp Praga
| align="center"| P
|-
| align="center"| 3
|  Kristýna Pastulová
| align="center"| 22.10.1985
| align="center"| 197
|  Pallavolo Antares 
| align="center"| Ś
|-
| align="center"| 4
|  Aneta Havlíčková
| align="center"| 03.07.1987
| align="center"| 190
|  Fenerbahçe SK
| align="center"| A
|-
| align="center"| 5
|  Julie Jášová
| align="center"| 14.09.1987
| align="center"| 179
|  TV Fischbek Hamburg
| align="center"| L
|-
| align="center"| 6
|  Lucie Smutná
| align="center"| 14.04.1991
| align="center"| 180
|  Köpenicker SC
| align="center"| R
|-
| align="center"| 7
| Šárka Kubínová
| align="center"| 19.04.1988
| align="center"| 178
|  Volley Köniz
| align="center"| R
|-
| align="center"| 8
| Tereza Rossi
| align="center"| 03.12.1982
| align="center"| 192
|  Beşiktaş JK
| align="center"| A
|-
| align="center"| 9
|  Michaela Monzoni
| align="center"| 18.04.1984
| align="center"| 194
|  Lokomotiv Baku 
| align="center"| Ś
|-
| align="center"| 10
|  Petra Kojdová
| align="center"| 23.09.1993
| align="center"| 183
|  SK UP Ołomuniec
| align="center"| P
|-
| align="center"| 11
|  Veronika Dostálová
| align="center"| 07.04.1992
| align="center"| 170
|  PVK Olymp Praga
| align="center"| L
|-
| align="center"| 12
|  Karolína Bednářová
| align="center"| 20.07.1986
| align="center"| 183
|  Alemannia Aachen
| align="center"| A
|-
| align="center"| 13
| Tereza Vanžurová
| align="center"| 04.04.1991
| align="center"| 184
|  AGIL Volley
| align="center"| P
|-
| align="center"| 14
|  Lucie Mühlsteinová
| align="center"| 15.10.1984
| align="center"| 181
|  Chemik Police
| align="center"| R
|-
| align="center"| 15
|  Ivona Svobodníková
| align="center"| 01.04.1991
| align="center"| 191
|  Evreux VB
| align="center"| Ś
|-
| align="center"| 16
|  Helena Havelková (K'')
| align="center"| 25.07.1988
| align="center"| 186
|  Eczacıbaşı Stambuł
| align="center"| P
|-
| align="center"| 17|  Ivana Plchotová
| align="center"| 28.10.1982
| align="center"| 192
|  Małopolski Klub Siatkówki Muszyna
| align="center"| Ś
|-
| align="center"| 18| Pavla Vincourová
| align="center"| 12.11.1992
| align="center"| 183
|  VK Modřanská Prostějov
| align="center"| R
|-
| align="center"| 19|  Nikol Sajdová
| align="center"| 20.07.1988
| align="center"| 185
|  SC Poczdam 
| align="center"| Ś
|-
| align="center"| 20|  Lucie Herbočková
| align="center"| 02.01.1994
| align="center"| 183
|  VK Královo Pole Brno
| align="center"| Ś
|-
| align="center"| 21|  Michaela Mlejnková
| align="center"| 26.07.1996
| align="center"| 184
|  PVK Olymp Praga
| align="center"| P
|-
|}

  Dominikana Trener:  Marcos KwiekAsystent: Wagner Roberto Rocha Pacheco

  Holandia Trener: Gido VermeulenAsystent: Ralph Post

  Japonia Trener: Masayoshi ManabeAsystent: Gen Kawakita

  Kazachstan Trener: Ołeksandr GutorAsystent: Rustam Massimow

  Kuba Trener: Juan Carlos Gala RodríguezAsystent: Regla Torres Herrera

  Niemcy Trener:  Giovanni GuidettiAsystent: Felix Koslowski 

  Polska Trener: Piotr MakowskiAsystent: Maciej Kosmol

  Portoryko Trener: Rafael OlazagastiAsystent: Jose Mieles

  Rosja Trener: Jurij MariczewAsystent: Igor Kurnosow

  Serbia Trener: Zoran TerzićAsystent: Branko Kovačević

  Stany Zjednoczone Trener: Karch KiralyAsystent: Reed Sunahara

  Tajlandia Trener: Kiattipong RadchatagriengkaiAsystent: Nataphon Srisamutnak

  Turcja Trener:  Massimo BarboliniAsystent: Ferhat Akbaş

  Włochy Trener: Marco MencarelliAsystent:''' Paolo Tofoli

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Grand Prix siatkarek 2013 

2013\składy
2013 w piłce siatkowej